Первая лига 1992/1993 () — 53-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Влазния» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1992/1993
Албания
Албания
Спорт в Албании в 1992 году
1993 год в Албании
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993